Anglicisme voor doopvader of peetoom; zie Peterschap
Overdrachtelijk:
 de geestelijke vader, bijvoorbeeld van een denkbeeld of onderneming

Vernoemd
De Peetvader, een Amerikaanse misdaadroman uit 1969         
The Godfather, een Amerikaanse speelfilm uit 1972 van regisseur Francis Ford Coppola, in het Nederlandse taalgebied uitgebracht als De peetvader

Daarvan afgeleid:
Don, baas, capo, een leider van een misdaadsyndicaat